Павел Маслов:
 Маслов, Павел Григорьевич (1879 — после 1928) — сельский учитель, агроном, эсер, член Всероссийского учредительного собрания.
 Маслов, Павел Евгеньевич (род. 2000) — российский футболист.
 Маслов, Павел Максимович (1880—1974) — участник Белого движения на Юге России, войсковой старшина.
 Маслов, Павел Петрович (1902—1978) — советский учёный-статистик, заведующий кафедрой статистики Московского финансового института.
 Маслов, Павел Тихонович (род. 1946) — российский военачальник, генерал-полковник в отставке.